pieniądz – środek płatniczy
 „Pieniądz” – powieść Emila Zoli

Zobacz też